Радивоновский сельский совет () — входит в состав
Великобагачанского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Радивоновка.

История 
 1922 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Радивоновка 
 с. Владимировка 
 с. Ивановка 
 с. Перекоповка 
 с. Марьяновка

Примечания